Hagecius ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Kraters Rosenberger und westlich von Pontécoulant.
Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere weitgehend eben, bis auf die beiden großen Nebenkrater B und C, die den südöstlich Bereich überlagern.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem böhmischen Astronomen und Arzt Thaddaeus Hagecius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hagecius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)